Miroel Silveira (Santos, 8 de maio de 1914 — São Paulo, 1988) foi um diretor de teatro, crítico teatral e ensaísta brasileiro.

Biografia
Era filho dos escritores Valdomiro Silveira e Maria Isabel Silveira. Foi importante diretor teatral, principalmente na década de 1950, tendo participado do surgimento do grupo Os Comediantes, um dos mais importantes do teatro brasileiro na época, e dirigido espetáculos com Bibi Ferreira e outros tantos artistas de  na cena nacional.

Formado em Direito pela Faculdade de São Paulo, foi contista, teatrólogo, tradutor, ensaísta e autor de livros para crianças. Irmão da escritora e jornalista Isa Silveira Leal. 
Primo da escritora Dinah Silveira de Queiróz e da jornalista e crítica de televisão Helena Silveira, Miroel foi considerado um dos grandes renovadores do teatro brasileiro moderno.

Muito da vida teatral brasileira, no perído entre 1951 e 1957, pode ser conhecido pelos seus textos escritos no Radar de São Paulo, nos jornais cariocas O Jornal e o Diário de Notícias, e nos jornais do grupo Folhas de São Paulo entre 1947 e 1957. Em 1950 participa do Teatro Popular de Arte, TPA, importante companhia de Maria Della Costa e Sandro Polloni.  No mesmo ano, funda o tablóide Radar, juntamente com seu sobrinho, o editor Ênio Silveira, onde assina a coluna de teatro.

Além de 50 anos de intensa vida artística, durante muitos anos foi professor da Escola de Arte Dramática e da Escola de Comunicações e Artes da USP.

Na biblioteca da Escola de Comunicações e Artes da USP existe o Arquivo Miroel Silveira com peças censuradas em São Paulo do período entre 1927 e 1968 na então Divisão de Diversões Públicas do Estado de São Paulo, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública. São mais de seis mil processos sobre as peças teatrais censuradas entre o Estado Novo e a ditadura militar. Este arquivo foi trazido à USP pelo seu então professor.

Morreu vítima de uma broncopneumonia seguida de uma parada cardíaca em 1988, aos 73 anos.

Livros publicados
Goldoni na França. 1981
A Outra Crítica. São Paulo: Edições Símbolo, 1976 - Textos de crítica teatral publicados.
Vamos ler Miroel Silveira. Org. Henrique L. Alves - prefácio de Cassiano Nunes. Rio de Janeiro : Brasília : Cátedra : INL, 1983

Ligações externas
 Artigo de Paulo Merísio sobre texto de drama circense escrito por Miroel
 Notícia sobre pesquisa nos arquivos de grupos censurados 
Arquivo Miroel Silveira na ECA-USP, textos censurados no Brasil entre 1927-1968 
Verbete em Enciclopédia

Nascidos em 1914
Mortos em 1988
Teatrólogos do Brasil
Críticos de teatro do Brasil
Ensaístas do Brasil
Diretores de teatro do Brasil
Autores de literatura infantojuvenil do Brasil
Professores da Universidade de São Paulo
Naturais de Santos

destaque